El duque Guillermo II de Urach (en alemán: Fürst Wilhelm von Urach; 30 de mayo de 1864 - 24 de marzo de 1928), fue un príncipe alemán que fue elegido Rey de Lituania con el nombre real de Mindaugas II el 11 de julio de 1918. Sin embargo, nunca asumió la corona, las autoridades alemanas declararon inválida la elección y la invitación fue retirada en noviembre de 1918. Desde el 17 de julio de 1869 hasta su muerte fue Jefe de la rama morganática de Urach de la Casa de Württemberg y también perteneció a la Casa de Grimaldi por ser nieto del Príncipe Florestan I de Monaco.

Primeros años 

Nacido como S.A.S. el Príncipe Guillermo Carlos Florestán Gero Crescencio de Urach, conde de Württemberg, era el hijo mayor de Guillermo, I duque de Urach (Jefe de una rama morganática de la Casa Real de Württemberg) y de su segunda esposa, la princesa Florestina de Mónaco, que actuaba ocasionalmente como Regente de Mónaco (hija de Florestán I, príncipe de Mónaco).

A los cuatro años sucedió a su padre como Duque de Urach. Nació y pasó gran parte de su infancia en el Palacio de los Grimaldi en Mónaco, donde su madre, la princesa Florestina de Mónaco, a menudo se encargaba del gobierno, mientras su sobrino, el príncipe Alberto I de Mónaco, salía a las largas exploraciones oceanográficas. Guillermo era culturalmente francófono.

Candidato a varios tronos 

A través de su madre, Guillermo era el legítimo heredero al Trono de Mónaco. El primo de Guillermo, Alberto I, tenía un solo hijo, Luis, que era soltero y no tenía hijos legítimos. La República Francesa, sin embargo, se mostraba reacia a ver a un gobernante alemán en Mónaco. Bajo presión francesa, Mónaco aprobó una ley, en 1911, en la que reconocía a la hija ilegítima de Luis, Carlota , como heredera, siendo adoptada en 1918 por su abuelo, Alberto I de Mónaco. Guillermo fue relegado al tercer puesto en la línea de sucesión al Trono de Mónaco, después de Luis y Carlota. Además, en julio de 1918 Francia y Mónaco firmaron un tratado en el que se exigía que todo futuro Príncipe de Mónaco debía ser ciudadano francés o monegasco, debiendo ser aprobados por el Gobierno Francés. Después de la ascensión del príncipe Luis II en 1922, Guillermo renunció a sus derechos al Trono en favor de unos primos lejanos franceses, los condes de Chabrillan, en 1924.

En 1913, Guillermo fue entre los príncipes elegibles al Trono de Albania, siendo apoyado por los grupos católicos del norte. En 1914, Guillermo de Wied es elegido en su lugar.

En 1917, como Guillermo era un reciente general retirado se especuló la posibilidad de que fuera hecho Duque de Lorena, después de terminada la guerra. En 1918, aceptó la invitación de reinar como Mindaugas II de Lituania. Sus pretensiones fueron publicadas en un ensayo de 2001 por su nieto político, Sergei von Cube.

Carrera militar 

Característico de su familia, Guillermo ingresó al ejército en 1883 y era un general profesional al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, al mando de la 26.ª División de Infantería. Hasta noviembre de 1914 formó parte del asalto alemán en Francia y Bélgica, donde la cuñada de Guillermo era reina. En diciembre de 1914 la división luchó en la batalla para cruzar el río Bzura en Polonia. De junio a septiembre de 1915 la división se trasladó desde el norte de Varsovia a las posiciones cerca del río Niemen, un avance de cientos de kilómetros en la campaña en que Polonia fue tomada. En octubre-noviembre de 1915 participó en el asalto a Serbia, moviéndose desde el oeste de Belgrado a Kraljevo en menos de un mes. En Ypres, Bélgica, a partir de diciembre de 1915 a julio de 1916, la división fue destruida, en gran parte, en las batallas de Somme de agosto a noviembre de 1916, sosteniendo el Reducto Schwaben (Suabia es parte de Württemberg). Guillermo se retiró como general de división el 5 de enero de 1917.

De 1917-18 fue "Kommandierender General" del 64. Cuerpo (Generalkommando 64) en el frente occidental, uno de sus ayudantes de campo fue Erwin Rommel.

Rey de Lituania 

El 4 de junio de 1918, el Consejo de Lituania decidió invitar a Guillermo para convertirse en Rey de la recién independiente Lituania. Guillermo aceptó y fue elegido el 11 de julio de 1918, tomando el nombre de Mindaugas II. Su elección puede explicarse por varios factores:

 Era católico (religión mayoritaria en Lituania).
 Pertenecía a la Casa de Grimaldi casa reinante en Mónaco. O sea príncipe de cuna.
 No era miembro de la Casa de Hohenzollern, la familia a la que pertenecía el emperador alemán Guillermo II, que deseaba que Lituania fuese una monarquía en unión personal con Prusia.
 El Tratado de Brest-Litovsk de marzo de 1918 había establecido el poder de Alemania en la región, por el momento;
 Había desempeñado una excelente carrera militar.
 Si las Potencias Centrales ganaban la guerra, Lituania podría esperar protección de Alemania en caso de futuras intrusiones por parte de Rusia.

Según el acuerdo de Guillermo con el Consejo de Lituania él tenía que residir en Lituania y hablar el idioma.

Desde sus comienzos el reinado de Guillermo fue controverstido. El Gobierno Alemán no reconoció la elección de Guillermo como Rey, a pesar de que Matthias Erzberger apoyaba la demanda, siendo también él católico y de Württtemberg. Guillermo nunca tuvo la oportunidad de visitar Lituania, permaneció en el Castillo de Lichtenstein, su residencia al sur de Stuttgart; sin embargo, empezó a aprender el idioma del país. A los pocos meses de su elección quedó claro que Alemania perdería la Primera Guerra Mundial, y el 2 de noviembre de 1918, el Consejo de Lituania cambió su decisión.

En la pequeña capilla del castillo de Lichtenstein se encuentra una carta enmarcada del papa Benedicto XV recibiendo la selección de Guillermo como futuro rey de Lituania.

En 2009, el nieto de Guillermo, Iñigo, hermano menor del quinto duque, fue entrevistado en la televisión de Vilna, y dijo: 

El novelista pacifista alemán Arnold Zweig escribió su novela de 1937 Einsetzung eines Königs (La coronación de un rey) en torno a la elección de Mindaugas en 1918.

Matrimonio y descendencia 

Guillermo se casó dos veces. En 1892, se casó con la duquesa Amalia María de Baviera (1865-1912), hija de Carlos Teodoro, duque de Baviera, sobrina de la emperatriz Isabel de Austria, y descendiente directa de la princesa lituana Luisa Carolina Radvila de Biržai. Tuvieron nueve hijos que son nietos del Príncipe de Mónaco de esa época:

 Princesa María Gabriela de Urach (1893-1908).
 Princesa Isabel de Urach (1894-1962), casada con el príncipe Carlos Luis de Liechtenstein (1878-1955), tío del príncipe Francisco José II de Liechtenstein.
 Princesa Carola de Urach (1896-1980).
 Príncipe Guillermo III de Urach (1897-1957), casado morganáticamente con Elisabeth Theurer (1899-1988) y tuvieron dos hijas, Elisabeth y Marie Christine.
Carlos Gero, duque de Urach (1899-1981), III Duque, casado con la Condesa Gabriele de Waldburg de Zeil y Trauchburg (1910-2005).
 Princesa Margarita de Urach (1901-1975).
 Príncipe Alberto de Urach (1903-1969), casado con Rosemary Blackadder y en segundas nupcias con Ute Waldschmidt. Divorciado de las dos y tuvo descendencia de ambas. Su hija Marie-Gabrielle (también conocida como Mariga) fue la primera esposa de Desmond Guinness.
 Príncipe Eberardo de Urach (1907-1969), casado con la Princesa Iniga de Thurn y Taxis (1925-2008); entre sus hijos estaban, Carlos Anselmo y Guillermo Alberto, actual y V Duque de Urach. Mientras fue pretendiente a la corona de Lituania, no hizo público un reclamo formal.
 Princesa Matilde de Urach (1912-2001), casada con Federico Carlos, Príncipe de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.

Aunque la primera esposa de Guillermo murió en 1912, dos de los antepasados de ella habían sido elegidos para gobernar la Mancomunidad Polaca-Lituana en el siglo XVIII, Augusto III de Polonia y Estanislao I Leszczynski. Esto puede haber sido un factor que contribuyese a su elección como Rey de Lituania.

En 1924, Guillermo se casó con la princesa Wiltrudis María de Baviera (1884-1975), hija del rey Luis III de Baviera. Este matrimonio no tuvo descendencia.

Ancestros

Véase también 
 Duque de Urach
 Reino de Lituania (1918)

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Urach
Duques de Urach
Militares de Wurtemberg
Nobleza de Lituania
Pretendientes al trono lituano
Monegascos
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Orden de Federico
Comendadores de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Lituanos del siglo XX
Católicos de Mónaco
Nacidos en Mónaco
Fallecidos en Rapallo
Generales alemanes de la Primera Guerra Mundial